Hloubka označuje obvykle vertikální vzdálenost dvou bodů. Hloubka označuje vzdálenost pod určitou úrovní (dolů). Vzdálenost nad danou úrovní (vzhůru) bývá označována jako výška. Fyzikální veličina, která slouží k určení hloubky, se označuje jako délka.

Slovo hloubka užito v termínech z fotografické optiky hloubka ostrosti a z počítačové grafiky barevná hloubka.

Související články 
 Hloubka ostrosti
 Barevná hloubka
 Hlubina

Externí odkazy 
 
 

Prostor
Slova a výrazy